Sorento (Illinois)
 Kia Sorento
 Zobacz też
 Sorrento